Por Big bang pode estar à procura de:

 Big Bang - termo da cosmologia;
 Big Bang (banda) - ou BIGBANG, um grupo da Coreia do Sul;
 Big Bang (álbum de Big Bang) - álbum homônimo do grupo sul-coreano;
 Big Bang (álbum de Os Paralamas do Sucesso) - álbum dos Paralamas do Sucesso;
 The Big Bang Theory - um sitcom.

Ver também
 Big Ben
 Big Bay
 Big band

Desambiguação